Марио Ферраро (;род. 17 сентября 1998, Торонто) — канадский хоккеист, защитник сборной Канады по хоккею и клуба «Сан-Хосе Шаркс», чемпион мира (2021).

Карьера

Клубная 
На юниорском уровне играл за «Де-Мойн Баккэнирс» команду из USHL; по итогам сезона он стал лучшим бомбардиром среди защитников по голам, занял второе место по передачам и очкам и вошёл в команду звёзд USHL и команду новичков.

На драфте НХЛ в 2017 году был выбран во 2-м раунде под общим 49-м номером клубом «Сан-Хосе Шаркс». С 2017 по 2019 играл за «ЮМасс Минитмен» - команду университета Массачусетса в Амхерсте; по итогам сезона 2017/18 он был рекордсменом по набранным очкам.

В апреле 2019 года подписал с клубом трёхлетний контракт новичка. Дебютировал в НХЛ 2 октября 2019 года в матче против «Вегаса»;матч закончился победой «рыцарей» со счётом 4:1.

4 августа 2022 года подписал с «Шаркс» новый четырёхлетний контракт.

Сборная 
Вошёл в состав сборной Канады по хоккею на ЧМ-2021; по итогам которого «кленовые листья» стали чемпионами мира. Марио заработал на турнире 2 очка за голевые передачи.

Статистика

Клубная

Международная

Примечания 

Хоккейные защитники
Хоккеисты Канады
Игроки сборной Канады по хоккею с шайбой
Чемпионы мира по хоккею с шайбой
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Де-Мойн Баккэнирс»
Игроки «УМасс Минитмен» (хоккей)
Игроки «Сан-Хосе Шаркс»